Lepo steht für:
 Lepo, in der Fliegersprache ein Fahrzeug zum Ausziehen des Startwindenseils 
 Lepo (Zumalai), osttimoresischer Ort und Suco im Subdistrikt Zumalai
 osttimoresischer Ort im Suco Bobonaro, siehe Bobonaro (Suco)

LEPO steht für:
 Low Exercise Price Option, Kaufoption

Abkürzung